Ва́хшский район:
 Вахшский район — район в Хатлонской области Таджикской ССР и Таджикистана, существующий с 1965 года.
 Вахшский район — название района Джалолиддин Балхи в Таджикской ССР в 1933—1934 годах.